Falcón — estado da Venezuela
 Falcón (Falcón) — município no estado de Falcón, Venezuela
 Falcón (município) — município no estado de Cojedes, Venezuela
 José Falcón — distrito no departamento de Presidente Hayes, Paraguai

Ver também

Desambiguações de topônimos